Grasel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Grasel (1790–1818), böhmisch/mährisch/österreichischer Räuber
 Mathias Grasel, deutscher Rechtsanwalt; Pflichtverteidiger der mutmaßlichen Terroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess